

Налимова — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Налимова — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область